Esistono più comuni francesi con questo nome

Montigny – Calvados
Montigny – Cher
Montigny – Loiret
Montigny – Meurthe e Mosella
Montigny – Sarthe
Montigny – Senna Marittima

Persone 
 Joseph Montigny  – armaiolo belga
 Pierre-Jules-César de Rochechouard-Montigny (1698-1781) – vescovo cattolico francese
 Raymond J. Montigny – glaciologo statunitense
 Adolphe Montigny – attore, regista e direttore di teatro francese

Altro 
Mitrailleuse Montigny – mitragliatrice pesante belga
Ghiacciaio Montigny – ghiacciaio in Antartide